City of Parramatta – obszar samorządu lokalnego w Sydney,
 Parramatta – dzielnica w Sydney,
 Parramatta – rzeka w Australii,
 Parramatta Stadium – stadion sportowy w dzielnicy Parramatta w Sydney,
 Parramatta Eels – zespół rugby league, występujący w National Rugby League,
 Parramatta Power – nieistniejący zespół piłkarski, występujący w National Soccer League,
 australijskie okręty noszące nazwę HMAS "Parramatta", która wywodzi się od rzeki.